Agricultura: coco, mandioca, banana, batata-doce.  
Pesca: 1,3 mil toneladas.  
Parceiros comerciais: Estados Unidos, Taiwan(Formosa).

Apesar da oposição dos governantes, que temiam a lavagem de dinheiro no país por organizações criminosas, o Senado aprovou, em 1998, legislação que permite a Palau se constituir em centro financeiro internacional.